Стивен О’Мелли (иногда сокращенно до SOMA) — продюсер и музыкант, в основном гитарист, из Сиэтла, который осмыслял и участвовал в многочисленных рок-группах стилей Дроун-дум, Дэт/Дум-метал, и экспериментальная музыка. В данный момент он занимается с группами Ginnungagap, KTL, Æthenor, и Sunn O))), и придумывает музыку для французского хореографа/директора Gisèle Vienne.

Карьера 
О'Мелли разрабатывает обложки пластинок с начала 1990-х для таких групп, как Earth, Burzum, Emperor, Mayhem, Gehenna, Boris, Dissection, Oneohtrix Point Never и Cathedral.

Дискография

с Sunn O))) 
 The Grimmrobe Demos (дэмо 1998, CD 2000, 2xPLP 2003, 2xLP 2004)
 ØØ Void (CD 2000, 2xLP 2003)
 Flight of the Behemoth (CD & 2xLP 2002)
 White1 (CD & 2xLP 2003)
 Veils It White (12" 2003)
 The Libations of Samhain (live CD 2003)
 Live Action Sampler (promotional mix 2xCD 2004)
 Live White (live 2xCD 2004)
 White2 (CD & 2xLP 2004)
 Cro-Monolithic Remixes for an Iron Age (12" 2004)
 Candlewolf of the Golden Chalice (12" 2005)
 Black One & Solstitium Fulminate (2xCD 2005)
 Black One (CD 2005, 2xLP 2006)
 AngelComa (сплит с Earth LP 2006)
 La Mort Noir dans Esch/Alzette (CD 2006)
 WHITEbox (4xLP Box 2006)
 Altar (CD 2006)
 Oracle (12" 2007)
 Dømkirke (live 2xLP 2008)
 Dimensions (TBC) (CD/2LP 2009)

с Khanate 
 Khanate (CD & 12" 2001)
 Live WFMU 91.1 (CD 2002)
 No Joy (Remix) (12" 2003)
 Things Viral (CD & 12" 2003)
 Let Loose the Lambs (DVD 2004)
 KHNT vs. Stockholm (CD 2004)
 Live Aktion Sampler 2004 (CD 2004)
 Capture & Release (CD, 12", picture disc 2005)
 Dead/Live Aktions (DVD 2005)
 It's Cold When Birds Fall from the Sky (CD 2005)
 Clean Hands Go Foul (CD & PLP 2008, CD + live DVD 2009)
 Wings From Spine (TBC) (CD/LP 2009)

с Burning Witch 
 Demo (кассета 1996)
 Rift.Canyon.Dreams (12" 1998)
 Towers... (12" 1998)
 Crippled Lucifer (CD 1998, кассета 1999, 2CD & 3LP перевыпуск 2008)
 Burning Witch/Goatsnake split (CD 2000)
 Burning Witch/Asva split (12" picture disc 2004)

с Ginnungagap 
 1000% Downer (CD & 12" 2004)
 Return to Nothing (CD 2004, 12" 2008)
 Remeindre (CD & 12" 2005)
 Crashed like Wretched Moth (One Sided 12" 2006)

с Lotus Eaters 
 Alienist on a Pale Horse (CD & 12" 2001)
 Four Demonstrations (CD 2001)
 Mind Control for Infants (CD 2002)
 DR-55 (7" 2002)
 Wurmwulv (CD 2007)

с KTL 
 KTL (CD & LP 2006 on Aurora Borealis)
 KTL 2 (CD & LP 2007 on Thrill Jockey)
 KTL 3 (CD & LP 2007)
 Eine eiserne Faust in einem Samthandschuh CD (Editions Mego) — limited to 300 copies
 KTL — Live in Krems (LP released in December '07 by Editions Mego)
 IKKI CD (Editions Mego)
 Victor Sjöström’s The Phantom Carriage: KTL Edition (DVD of the Victor Sjöström movie Körkarlen on Editions Mego/Tartan Video, KTL have contributed the soundtrack. Released 2008 and limited to 2000 copies)

с Attila Csihar 
 6°FSKYQUAKE CD (CD 2008) (Editions Mego) — лимитирована до 500 экземпляров

с Æthenor 
 Deep in Ocean Sunk the Lamp of Light (CD & LP 2007)
 Betimes Black Cloudmasses (CD & LP 2008)
 Faking Gold & Murder (CD & LP 2008)

с Grave Temple 
 The Holy Down (CD 2007) — limited to 3000 copies
 Ambient/Ruin (demo CDR 2008)

с Fungal Hex 
 Fungal Hex (CD 2001, 2x12" picture disc 2005)

 с Teeth of Lions Rule the Divine 
 Rampton (CD 2002)

 с Thorr's Hammer 
 Dommedagsnatt (кассета 1996, CD 1998, CD перевыпуск 2004, picture disc 2004)

с Sarin
 Nihilist (cassette 1996)

 с Z'EV 
 Magistral (CD 2007) — limited to 1500 copies

 с Pentemple 

 O))) Presents... (Live album, 2008)

 c Phurpa 

 Tro-Wo Phur-Nag'' (как продюсер, совместные концерты) (2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на MySpace 

Хеви-метал-гитаристы США